kalendarz
 108 rok naszej ery
 108 rok przed naszą erą

 matematyka
 108 liczba naturalna

 symbolika (numerologia):
 symbolika liczby 108 w kulturach Azji
 108 gra istotną rolę w serialu Zagubieni

 astronomia i astronautyka
 galaktyka Messier 108
 galaktyka NGC 108
 planetoida (108) Hecuba
 misja promu kosmicznego STS-108

 chemia
 108 jest liczbą atomową pierwiastka hasu

 geografia
 droga wojewódzka nr 108
 droga krajowa nr 108 (Węgry)
 linia kolejowa nr 108

 literatura i hagiografia
 Sonet 108 Williama Shakespeare'a
 Psalm 108
 108 błogosławionych męczenników

 militaria i telekomunikacja
 amerykański radar AN/FPS-108 Cobra Dane
 amerykański samolot North American XF-108
 niemiecki samolot Messerschmitt Bf 108
 włoski bombowiec Piaggio P.108
 amerykański krążownik USS "Newark" (CL-108)
 działko MK 108
 radiostacja R-108